Ninja Gaiden – serie di videogiochi
Ninja Gaiden – videogioco del 1991
Ninja Gaiden – videogioco del 1992
Ninja Gaiden – videogioco del 2004
Ninja Gaiden – album di Lele Blade